Le mot dignitaire peut désigner :

 Celui qui est revêtu d’une dignité ;
 Personne qui a reçu une charge, une fonction ou un titre qui lui confère le respect ou la considération ainsi qu'un rang d'importance dans la société, que ce soit à travers l'État, l'Église ou l'armée ;
 Dignitaires de l'Empire byzantin.